Порции Катоны ():
 Гай Порций Катон — консул 114 года до н. э.
 Гай Порций Катон — народный трибун 56 года до н. э.
 Луций Порций Катон (ум. 89 до н. э.) — политик, военачальник, консул 89 года до н. э.